Első Erdoğan-kormány
 Második Erdoğan-kormány
 Harmadik Erdoğan-kormány
 Negyedik Erdoğan-kormány